Pembina River ist der Name folgender Flüsse:

 Pembina River (Athabasca River), in Alberta (Kanada)
 Pembina River (Red River), Nebenfluss des Red River of the North in North Dakota (USA) und Manitoba (Kanada)